Джэ́ксон () — одна из форм передачи английского имени собственного. Используется для передачи географических названий согласно соответствующей инструкции. Для персоналий чаще используется написание Джексон.

Населённые пункты 
 Джэксон (Алабама)
 Джэксон (Вайоминг)
 Джэксон (Джорджия)
 Джэксон (Калифорния)
 Джэксон (Кентукки)
 Джэксон (Миннесота)
 Джэксон (Миссисипи)
 Джэксон (Миссури)
 Джэксон (Мичиган)
 Джэксон (Монтана)
 Джэксон (Нью-Джерси)
 Джэксон (Огайо)
 Джэксон (Теннесси)

Округа 
 Джэксон — список округов с одноимённым названием в Соединённых Штатах Америки

Прочие значения 
 Jackson — американская фирма, производитель гитар.